synoniem voor doodslag;
 Nederlandse titel van Manslaughter (1922), een film van Cecil B. DeMille;
 Manslag (1988), een roman van Paul Brondeel